Francja:
 Saint-Ours – gmina w regionie Owernia
 Saint-Ours – gmina w regionie Rodan-Alpy

Kanada:
 Saint-Ours – gmina

Szwajcaria:
 Saint-Ours – francuska nazwa gminy St. Ursen

Osoby:
 Jean-Pierre Saint-Ours – szwajcarski malarz